Der Mannschaftswettbewerb im Bogenschießen der Männer bei den Olympischen Sommerspielen 2000 in Sydney wurde vom 16. bis 22. September im Sydney International Archery Park ausgetragen.

Wettkampfformat 
Es traten 15 Nationen mit jeweils drei Athleten an. Zu Beginn wurden die Punktzahlen der drei Schützen aus der Platzierungsrunde des Einzelwettbewerbs zusammen addiert. Daraus ergab sich die Setzliste.

Ergebnisse

Platzierungsrunde

Finalrunde

Abschlussplatzierungen

Weblinks 

 

Mannschaft Manner